Kane är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Adelaide Kane
 Batwoman (Kate Kane)
 Bob Kane (1915–1998), amerikansk serietecknare
 Boyd Kane
 Carol Kane
 Chelsea Kane
 Eden Kane
 Elias Kane
 Elisha Kent Kane
 Evander Kane (född 1991), kanadensisk ishockeyspelare
 Harry Kane
 Helen Kane
 John Kane
 Kimberly Kane
 Madleen Kane
 Miles Kane
 Morgan Kane
 Patrick Kane (född 1988), amerikansk ishockeyspelare
 Robert Kane
 Sarah Kane (född 1971), brittisk dramatiker
 Steven Kane
 Toby Kane
 Tom Kane

Se även
 Glen Thomas Jacobs (1967–), fribrottare känd under artistnamnet Kane, se Kane (fribrottare)